Gruppo del Popera – gruppo montuoso dolomitico
 Monte Popera – montagna del Gruppo del Popera
 Operatic pop – genere musicale